Кузьму́к — українське прізвище.

 Відомі носії

 Кузьмук Володимир Юхимович — український редактор, новинар.
 Кузьмук Олександр Іванович — український політик, генерал армії України, депутат Верховної Ради України, член фракції Партії регіонів, член Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Українські прізвища
Прізвища на -ук